Jean Chrétien Baud (1789-1859), Nederlands politicus
 Jean Chrétien Baud (1853-1918), Nederlands jurist
 Jean Chrétien Baud (1893-1976), Nederlands jurist, ambtenaar en hofdienaar
 Jean Chrétien Baud (1919-1944), Nederlands verzetstrijder
 Jean Marie Baud (1776-1852), Nederlands arts